

Biografia
Drew nacque a Victoria, in Canada il 12 febbraio 1992. 
Suo nonno, ex-soldato canadese, lo aiutò a sviluppare una passione per i trucchi di magia. 
All'età di 14 anni si unì ad una troupe di improvvisazione e si iscrisse a numerose produzioni teatrali locali.

Dal 2017 recita nella serie televisiva Riverdale, basata sui fumetti Archie Comics, nella quale interpreta Fangs Fogarty, un amico di Jughead e membro dei Serpents

Oltre ad aver recitato nella serie televisiva Riverdale, Drew appare anche in film come: Power Rangers, All Of My Heart, The Birthday Wish, Once Upon a Holiday, My Better Half e Vampiro per caso.

Filmografia

Cinema 
 Power Rangers, regia di Dean Israelite (2017)

Televisione 
 R.L. Stine's The Haunting Hour – serie TV, ep. 1x18 (2011)
 Fairly Legal – serie TV, ep. 2x08 (2012)
 Arrow – serie TV, ep. 1x11 (2013)
 Motive – serie TV, ep. 1x02 (2013)
Mamma in libera uscita (Mom's Day Away), regia di Mark Jean - film TV (2014)
 Zapped - La nuova vita di Zoey (Zapped), regia di Peter DeLuise - film TV (2014)
 Bed & Breakfast with Love, regia di Peter DeLuise - film TV (2015)
 Vampiro per caso (Liar, Liar, Vampire), regia di Vince Marcello - film TV (2015)
 Once Upon a Holiday, regia di James Head - film TV (2015)
iZombie – serie TV, ep. 1x08 (2015)
 Supernatural – serie TV, ep. 11x19 (2016)
 Dater's Handbook, regia di James Head - film TV (2016)
 Una stella per il ballo (Date with Love), regia di Ron Oliver - film TV (2016)
 Home, regia di Brad Anderson (2016)
 Il manuale degli appuntamenti, regia di James Head - film TV(2016)
 Esprimi un desiderio (The Birthday Wish), regia di Peter DeLuise - film TV (2017)
 Like Cats & Dogs, regia di Ron Oliver - film TV (2017)
 Addestramento d'amore (All for Love), regia di Lee Friedlander - film TV (2017)
 All of My Heart: Inn Love, regia di Terry Ingram - film TV (2017)
Supergirl – serie TV, ep. 2x09 (2017)
 Somewhere Between – serie TV, 4 episodi (2017)
Riverdale – serie TV, 59 episodi (2017-in corso)
 Secret Millionaire, regia di Michael Scott - film TV (2018)
 You Me Her – serie TV, ep. 3x02, 3x06 (2018)
 The Order – serie TV, ep. 1x01 (2019)
Work It, regia di Laura Terruso - film Netflix (2020)
Legends of Tomorrow - serie TV, ep. 5x12 (2020)

Doppiatori italiani 

 Marco Barbato in Il manuale degli appuntamenti, Like Cats & Dogs
Emanuele Ruzza in Riverdale (st.2-4), Work It
Alessandro Sitzia in Supergirl
Fausto Tognini in Somewhere Between
Riccardo Petrozzi in You Me Her
Matteo Costantini in Riverdale (st.5-)

Note

Collegamenti esterni 
 

Attori televisivi canadesi